Brasiliens Grand Prix , officiellt Formula 1 Grande Prêmio Heineken do Brazil 2018, var ett Formel 1-lopp som kördes 11 november 2018 på Autódromo José Carlos Pace i São Paulo i Brasilien. Loppet var det tjugonde av sammanlagt tjugoen deltävlingar ingående i Formel 1-säsongen  och kördes över 71 varv.

Kval

Lopp

Referenser

Noter

Externa länkar 
 

 

2018 i Brasilien
Brasiliens Grand Prix